La Coppa Davis 1955 è stata la 44ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. La Zona dell'Est è stata reintegrata con nazioni provenienti dall'Asia. Vi hanno partecipato 34 nazioni: 24 nella zona europea, 3 nella zona dell'est e 7 della zona americana.

L'Australia ha battuto gli Stati Uniti, detentori del titolo, nel challenge round che si è disputato al West Side Tennis Club di Forest Hills negli Stati Uniti dal 26 al 28 agosto.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona dell'Est

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Semifinali

Challenge Round

Collegamenti esterni
 

Tennis nel 1955
 1955